Peñas de San Pedro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peñas de San Pedro (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Peñas de San Pedro (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete,